Puchar Umbro 1995 - turniej towarzyski, odbył się w dniach od 3 do 11 czerwca 1995 w Anglii.

Uczestnicy 
W turnieju uczestniczyły cztery drużyny :

Mecze

Tabela końcowa 

Zwycięzcą turnieju o Puchar Umbro 1995 została .

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Anglii
1995 w piłce nożnej
1995 w Wielkiej Brytanii
Sport w Londynie
Sport w Birmingham
Sport w Liverpoolu
Sport w Leeds
Sport w Nottingham